Nattoralittalik bezeichnet:
 Nattoralittalik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nattoralittalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland